Goodeyus är ett släkte av rundmaskar. Goodeyus ingår i familjen Cylindrocorporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Goodeyus